Jean Cartier ist der Name folgender Personen:

 Jean Cartier (Politiker), (1723–1810), französischer Politiker
 Jean Cartier (Textdichter), kanadischer Textdichter
 Jean Cartier (Künstler), (1924–1996), kanadischer Maler und Kunstkeramiker
 Pseudonym von Alexander Spitzmüller (Komponist) (1894–1962), österreichischer Komponist